Mosset er en by og kommune i departementet Pyrénées-Orientales i Sydfrankrig.

Geografi 
Mosset ligger 56 km vest for Perpignan. Nærmeste byer er mod sydøst Campôme (5 km).

Demografi

Udvikling i folketal

Kilder

Eksterne henvisninger 

 Pyrénées Catalanes 

Byer i Pyrénées-Orientales